Le toponyme portugais Vila Nova da Rainha peut se traduire par « Villeneuve de la Reine ». Il est notamment porté par :

 Brésil 
 Vila Nova da Rainha, aujourd'hui Senhor do Bonfim, une municipalité de l'État de Bahia ;
 Vila Nova da Rainha, aujourd'hui Campina Grande, une municipalité de l'État de la Paraïba ;

 Portugal 
, une freguesia de la municipalité d'Azambuja (district de Lisbonne, région de l'Alentejo) ;
, une freguesia de la municipalité de Tondela (district de Viseu, région Centre).

Notes et références